Маримон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Маримон, Онофре (1923—1954) — аргентинский автогонщик, пилот Формулы-1.
 Маримон, Хесус (род. 1998) — колумбийский футболист, полузащитник клуба «Онсе Кальдас».
 См. также 
 Маримон-ле-Бенестроф — коммуна во французском департаменте Мозель региона Лотарингия. 
 «Тайна Элен Маримон» — французско-итальянский кинофильм с Луи де Фюнесом.